Oblężenie Kamieńca Podolskiego (1652)
 Oblężenie Kamieńca Podolskiego (1672)
 Oblężenie Kamieńca Podolskiego (1687)